La expresión «margen izquierda» hace referencia generalmente a la ribera o lado izquierdo de un río o arroyo. Si nos imaginamos o encontramos en las inmediaciones de un río, mirando hacia donde fluye el río, es decir mirando aguas abajo, la margen izquierda es la orilla que se encuentra al lado izquierdo. Es una circunstancia importante topograficamente, por lo cual es muy empleada en orientación geográfica.

Por extensión, también se aplica a:
 Una comarca de Vizcaya, dentro del Gran Bilbao — Margen Izquierda (Vizcaya);
 Un distrito de la ciudad de Zaragoza — Margen Izquierda (Zaragoza);
 La ribera izquierda del río Sena en la ciudad de París — Margen izquierda (París).
Margen izquierdo de Ucrania